C17H27NO3 – formula molecolare del nonivammide
C17H27NO3 – formula molecolare della nordiidrocapsaicina

Formule molecolari